Miloš Stojanović (ur. 1984) – serbski piłkarz
 Miloš Stojanović (ur. 1997) – serbski piłkarz